Роберт Джозеф Бандоні (;  — канадський міколог. Спеціалізувався на вивчені морфології та систематики гетеробазидіоміцетів.

Біографія 
Роберт Джозеф Бандоні народився 9 листопада 1926 року в місті Вікс штату Невада в родині Джузеппе і Альбіни Бандоні. Закінчив середню школу міста Готорн. Потім поступив до Університету Невади, де в 1953 році отримав ступінь бакалавра. У 1956 року Університет Айови присвоїв Бандоні ступінь магістра наук. У 1957 Бандоні отримав ступінь доктора філософії за роботу «Taxonomic studies of the genus Tremella (Tremellales)». У 1958 році став працювати в Департаменті ботаніки Університету Британської Колумбії. Роберт Джозеф Бандон помер 18 травня 2009 року після інсульту.

Описані таксони 

 Achroomyces abditus (Bandoni) Hauerslev 1993
 Agaricostilbum hyphaenes (Har. & Pat.) Oberw. & Bandoni 1982
 Aleurodiscus gigasporus Ginns & Bandoni 1991
 Aleurodiscus subglobosporus Ginns & Bandoni 1991
 Atractiella columbiana Bandoni & Inderb. 2002
 Atractiella delectans (Möller) Oberw. & Bandoni 1982
 Atractiella solani (Cohn & J. Schröt.) Oberw. & Bandoni 1982
 Atractiellales Oberw. & Bandoni 1982
 Atractogloea Oberw. & Bandoni 1982
 Atractogloea stillata Oberw. & Bandoni 1982
 Bullera aurantiaca B.N. Johri & Bandoni 1984
 Bullera globispora B.N. Johri & Bandoni 1984
 Bullera miyagiana Nakase, Itoh, Takem. & Bandoni 1990
 Bullera salicina B.N. Johri & Bandoni 1984
 Calacogloea Oberw. & Bandoni 1991
 Calacogloea peniophorae Oberw. & Bandoni 1991
 Carcinomyces Oberw. & Bandoni 1982
 Carcinomyces effibulatus (Ginns & Sunhede) Oberw. & Bandoni 1982
 Carcinomyces mycetophilus (Peck) Oberw. & Bandoni 1982
 Carcinomycetaceae Oberw. & Bandoni 1982
 Chionosphaera phylacicola (Seifert & Bandoni) R. Kirschner & Oberw. 2001
 Chionosphaera phylaciicola (Seifert & Bandoni) R. Kirschner & Oberw. 2001
 Chionosphaeraceae Oberw. & Bandoni 1982
 Christiansenia subgen. Carcinomyces (Oberw. & Bandoni) F. Rath 1991
 Cladoconidium Bandoni & Tubaki 1985
 Cladoconidium articulatum Bandoni & Tubaki 1985
 Colacogloea Oberw. & Bandoni 1991
 Colacogloea allantospora Ginns & Bandoni 2002
 Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw. & Bandoni 1991
 Cystofilobasidiaceae K. Wells & Bandoni 2001
 Cystofilobasidium Oberw. & Bandoni 1983
 Cystofilobasidium bisporidii (Fell, I.L. Hunter & Tallman) Oberw. & Bandoni 1983
 Cystofilobasidium bisporidiis (Fell, I.L. Hunter & Tallman) Oberw. & Bandoni 1983
 Cystofilobasidium capitatum (Fell, I.L. Hunter & Tallman) Oberw. & Bandoni 1983
 Dacrymyces aquaticus Bandoni & G.C. Hughes 1984
 Dioszegia aurantiaca (B.N. Johri & Bandoni) M. Takash., T. Deák & Nakase 2001
 Entomocorticium H.S. Whitney, Bandoni & Oberw. 1987
 Entomocorticium dendroctoni H.S. Whitney, Bandoni & Oberw. 1987
 Exidiopsis paniculata K. Wells & Bandoni 1987
 Exidiopsis punicea K. Wells & Bandoni 1987
 Fibulobasidium Bandoni 1979
 Fibulobasidium inconspicuum Bandoni 1979
 Fibulobasidium sirobasidioides Bandoni 1998
 Fibulostilbum phylacicola Seifert & Bandoni 1992
 Fibulostilbum phylaciicola Seifert & Bandoni 1992
 Filobasidium elegans Bandoni & Oberw. 1991
 Filobasidium globisporum Bandoni & Oberw. 1991
 Galzinia culmigena (R.K. Webster & D.A. Reid) B.N. Johri & Bandoni 1975
 Helicobasidium corticioides Bandoni 1955
 Herpobasidium australe Oberw. & Bandoni 1984
 Ingoldiella nutans Bandoni & Marvanová 1989
 Insolibasidium Oberw. & Bandoni 1984
 Insolibasidium deformans (C.J. Gould) Oberw. & Bandoni 1984
 Mycogloea amethystina Bandoni 1998
 Mycogloea bullatospora Bandoni 1998
 Mycogloea nipponica Bandoni 1998
 Myxarium allantosporum K. Wells & Bandoni 2004
 Naiadella Marvanová & Bandoni 1987
 Naiadella fluitans Marvanová & Bandoni 1987
 Platygloea abdita Bandoni 1959
 Platygloea jacksonii Bandoni & J.C. Krug 2000
 Pleotrachelus itersoniliae (D.J.S. Barr & Bandoni) M.W. Dick 2001
 Pseudozyma Bandoni emend. Boekhout 1985
 Pseudozyma prolifica Bandoni 1985
 Ptechetelium Oberw. & Bandoni 1984
 Ptechetelium cyatheae (Syd.) Oberw. & Bandoni 1984
 Rozella itersoniliae D.J.S. Barr & Bandoni 1980
 Sigmogloea Bandoni & J.C. Krug 2000
 Sigmogloea tremelloidea Bandoni & J.C. Krug 2000
 Sirotrema Bandoni 1986
 Sirotrema parvula Bandoni 1986
 Sirotrema pusilla Bandoni 1986
 Sirotrema translucens (H.D. Gordon) Bandoni 1986
 Sporobolomyces lactophilus Nakase, Itoh, M. Suzuki & Bandoni 1990
 Sporobolomyces salicinus (B.N. Johri & Bandoni) Nakase & Itoh 1988
 Stilbotulasnella Oberw. & Bandoni 1982
 Stilbotulasnella conidiophora Bandoni & Oberw. 1982
 Tetragoniomyces Oberw. & Bandoni 1981
 Tetragoniomyces uliginosus (P. Karst.) Oberw. & Bandoni 1981
 Tetragoniomycetaceae Oberw. & Bandoni 1981
 Tilletiaria Bandoni & B.N. Johri 1972
 Tilletiaria anomala Bandoni & B.N. Johri 1972
 Tremella armeniaca Bandoni & J. Carranza 1997
 Tremella aurantialba Bandoni & M. Zang 1990
 Tremella guttaeformis (Berk. & Broome) Bandoni 1961
 Tremella guttiformis (Berk. & Broome) Bandoni 1961
 Tremella lilacea Bandoni & J. Carranza 1997
 Tremella mesenterella Bandoni & Ginns 1999
 Tremella nigrifacta Bandoni & J. Carranza 1997
 Tremella phaeographidis Diederich, Coppins & Bandoni 1996
 Tremella roseolutescens Bandoni & J. Carranza 1997
 Tremella subencephala Bandoni & Ginns 1993
 Tremellina Bandoni 1986
 Tremellina pyrenophila Bandoni 1986
 Trimorphomyces Bandoni & Oberw. 1983
 Trimorphomyces papilionaceus Oberw. & Bandoni 1983

Епоніми 
На честь Бандоні названо таксони грибів
 вид Papiliotrema bandonii, J.P.Samp., Gadanho, M.Weiss & R.Bauer, 2002.
 рід Bandoniozyma, P. Valente, Pagnocca, C.A. Rosa, C.F. Lee, S.O. Suh, G. Péter, Fell & Boekhout, 2012

Література 
  

Автори ботанічних таксонів
Випускники університету Айови
Канадські мікологи